DZA steht für:
 Algerien (ISO-3166-Code)
 Deutsches Zentrum für Altersfragen 
 ehem. Deutsches Zentralarchiv in Merseburg und Potsdam
 DZA Druckerei zu Altenburg
 Flughafen Dzaoudzi Pamandzi (IATA-Code), Flughafen der Stadt Dzaoudzi, Region Mayotte, Frankreich
 Bahnhof Zwotental (DS100-Code)
 Powiat Ząbkowicki in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (Kfz-Kennzeichen)

dza steht für:
 Tunzu (ISO-639-3-Code), Kainji-Sprache in Nigeria

Abkürzung